Die Fußball-Landesliga Hamburg 1969/70 war die 25. Spielzeit der höchsten Amateurklasse in Hamburg. Die Landesliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Regionalliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam der SC Sperber Hamburg nach drei Jahren aus der Regionalliga Nord wieder in die Landesliga, dazu die drei Aufsteiger SC Victoria Hamburg (Wiederaufstieg nach einer Saison), FC St. Pauli Amateure (Rückkehr nach neun Jahren) und TuS Güldenstern Stade (Rückkehr nach sechs Jahren).

Sieger wurde der Langenhorner TSV. Zusammen mit dem Zweitplatzierten SC Sperber Hamburg nahm er an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord teil. Dort verpassten Langenhorn als seiner Gruppe den Aufstieg, während der SC Sperber seine Gruppe gewann und aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten vier Plätzen absteigen. Der TuS Güldenstern Stade musste die Liga nach einer Saison wieder verlassen, Borussia Harburg nach drei Spielzeiten, der TSV Uetersen nach 20 Jahren und der HEBC Hamburg nach sechs Jahren.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Landesliga Hamburg 1969/70 auf f-archiv.de
 Landesliga Hamburg 1969/70 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik

1969
Fußballsaison 1969/70